Fairweather ist der Familienname folgender Personen:

 Al Fairweather (1927–1993), britischer Jazz-Trompeter und Bandleader
 Andy Fairweather Low (* 1948), britischer Popmusiker
 Digby Fairweather (* 1946), britischer Jazzmusiker
 Gaynor Fairweather (* ?), schottische Turniertänzerin
 Gordon Fairweather (Robert Gordon Lee Fairweather, * 1923), kanadischer Politiker
 Ian Fairweather (1891–1974), australischer Maler
 Jackie Fairweather (1967–2014), australische Triathletin
 Simon Fairweather (* 1969), australischer Bogenschütze

Sonstiges:
 Kap Fairweather, Kap an der Westküste des Grahamlands, Antarktika
 Mount Fairweather, Berg in British Columbia, Kanada
 Mount Fairweather (Antarktika), Berg in der Ross Dependency, Antarktika
 Katamaran des Projekts NG408